A British Stock Car Association, amplamente conhecido como BriSCA, é o órgão executivo da Stock Car na Grã-Bretanha.

Originalmente formado como uma associação de promotores, que tem uma ligação com uma organização de corridas de stock car nos Países Baixos. Todos os pilotos quer estão competindo na Fórmula BriSCA eventos são membros da Stock Car British Drivers Association (BSCDA).

O menor BriSCA Fórmula Dois carros são regidos por BriSCA F2 Limited, que é uma organização separada para o de BriSCA.

BriSCA Fórmula Stock Car podem traçar suas raízes para a corrida de Stockcar primeiro no Reino Unido, que foi realizada no New Cross Stadium, em Londres, em Boa sexta-feira 16 de abril de 1954. Desde então tem corrido de forma contínua e mais de 5000 reuniões realizadas em todo o Reino Unido.

Originalmente, os carros foram ligeiramente modificados carros saloon, portanto, o estoque de prazo, em oposição aos carros de corrida. (Corridas de carro de F1 fotografia é uma divisão de corridas, mas o contato é permitido e até incentivado.) A maioria dos carros eram modelos americanos com um motor V8, embora alguns fossem maiores carros europeus. Os carros eram carros de série com arcos de roda removido e com amortecedores e barras estabilizadoras acrescentou.

Em meados dos anos setenta, um grupo de controladores baseados Sul se separou da BSCDA (British Stock Car Drivers Association) e formaram uma associação própria, chamada Scota (Stock Car Oval Track Association). Eles correram para Spedeworth International (o maior da Europa Oval Racing Promotora), em carros exatamente o mesmo que BriSCA F1.

Em 1980, os pilotos do sul e Spedeworth decidiu introduzir um limite de cinco litros, e fazer os carros um pouco menores. A fórmula de 1980 (conhecida como Fórmula 80) ainda está funcionando hoje sob o nome de Spedeworth V8 Stock Car.

Ligações externas 

 Página oficial

BriSCA